Sangcharak kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Tukzār, distriktshuvudort, Sar-e Pol, 
 Sangchārak, distrikt, Sar-e Pol, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar